Miejscowości w USA:
 Palm Beach – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Palm Beach (ang. Palm Beach County) – w stanie Floryda